Survivor: Палау — десятый сезон американского реалити-шоу Survivor. Съёмки проходили в 2004 году на острове Корор в Республике Палау. Премьера состоялась на канале CBS 17 февраля 2005 года. Впервые в этом сезоне в шоу приняло участие 20 игроков (ранее было 16 или 18). Также в игре появилось нововведение: 2 игрока выбывали из игры на 2-й день без совета по решению «цепочки», то есть игроки сами составляли племена, а двое невыбранных покинули шоу. На протяжении игру племя Корор доминировало, выиграв все командные иммунитеты, но проиграв 3 конкурса на приз. В итоге в Улонг осталась одна Стефени, которая присоединилась к Корору. Нового объединённого племени не было, оно так и осталось Корором. В финале пожарный Том Вестман обыграл Кэти Галлагер со счётом 6-1 и получил титул Sole Survivor.

Участники

История Голосований

Ссылки 
 Фотографии участников

Survivor
Телепередачи по алфавиту
Телепередачи США
Телевизионные игры
Интернациональные телепроекты